Озориу (порт. Osório) — многозначный термин.

 Озориу (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Озориу (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

См. также 
 Осорио
 Епархия Озориу — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Озориу, Бразилия.
 Engesa EE-T1 Osório — бразильский основной боевой танк.